Budhabare – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Kośi w dystrykcie Dhankuta
 Budhabare – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Meći w dystrykcie Jhapa